Deze hits stonden in 2005 op nummer 1 in de SNEP Single Top 100, de bekendste hitlijst in Frankrijk.

Externe link 
 Officiële website

Muziek in 2005
Frankrijk